Ко Гён Пхё (; ) — южнокорейский актёр и комик. Известен своими ролями в телесериалах «Ответ в 1988» (2015—2016) и «Соединение» (2022), «Воплощение ревности» (2016) и «Чикагская печатная машинка» (2017). Ко снялся в своей первой главной роли в сериале «Сильнейший доставщик» (2017).

Фильмография

Личная жизнь 
21 мая 2018 года Ко Гён Пхё был зачислен на обязательную военную службу, а 15 января 2020 года демобилизован.

Награды и номинации

Примечания 

Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века